Bancel est un patronyme porté notamment par :

 Émile Néron-Bancel (1859-1931), homme politique français ;
 François-Désiré Bancel (1822-1871), homme politique français ;
 Hyacinthe de Gailhard-Bancel (1849-1936), homme politique français ;
 Louis Bancel (1926-1978), sculpteur français ;
 Nicolas Bancel (né en 1965), historien français.
 Stéphane Bancel (1973-), homme d'affaires et milliardaire français ;